Dream Machine peut désigner :
 Dreamachine, une appellation pour un dispositif audiovisuel permettant de plonger son utilisateur dans un état proche de celui du rêve ;
 Dream Machine, une entreprise de décoration de véhicule deux-roues ;
 Dream Machine, un groupe de space rock britannique, composé, entre autres, de transfuges d'Ozric Tentacles ;
 Dream Machine, le nom d'un album du groupe Tokio Hotel, sorti en 2017.